Sielce ist der Name folgender Orte in Polen:

 Sielce in der Gemeinde Końskowola
 Sielce in der Gemeinde Promna
 Sielce in der Gemeinde Sanniki
 Sielce in der Gemeinde Stromiec
 Sielce in der Gemeinde Wiślica
 Sielce Prawe und Sielce Lewe in der Gemeinde Maków
 Jagdschloss Sielce bzw. Sielec/Siedlec in der Stadt Sosnowiec, im Stadtteil Sielec

Siehe auch:
 Siedlce
 Sielec